Ortelsdorf ist der Name folgender Orte:

 Ortelsdorf (Frankenberg), Ortsteil der Stadt Frankenberg/Sa., Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

 zwischen 1943 und 1945 Name des Dorfs Upartowo, Landgemeinde Kwilcz, Powiat Międzychodzki der Wojewodschaft Großpolen in Polen